PGR steht als Abkürzung für:

 Państwowe gospodarstwo rolne, polnische Bezeichnung für ein Volkseigenes Gut
 Personen- und Gesellschaftsrecht Liechtensteins
 Pfarrgemeinderat katholischer Kirchgemeinden
 Procuraduría General de la República, die Generalstaatsanwaltschaft Mexikos
 Pro gratia recepta („für die empfangene Gnade“), Kürzel auf Votivbildern vor allem in Italien
 Project Gotham Racing, Videospielreihe von Microsoft

Abkürzung